Barcley est un nom de famille ou prénom anglais, variante de , .

Barcley peut être :
 Barcley Henry (1869–1946), peintre anglais ;
 , joueur de hockey canadien ;
 Barcley Corset Company, compagnie textile américaine du .